Forest Hill ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Forest Hill (London), Stadtteil des London Borough of Lewisham
 Forest Hill (Oxfordshire)
 Forest Hill (Wiltshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Forest Hill (Alabama)
 Forest Hill (Indiana)
 Forest Hill (Kentucky)
 Forest Hill (Louisiana)
 Forest Hill (Maryland)
 Forest Hill (Michigan)
 Forest Hill (Mississippi)
 Forest Hill (Ohio)
 Forest Hill (Oklahoma)
 Forest Hill (Pennsylvania)
 Forest Hill (Tennessee)
 Forest Hill (Texas)
 Forest Hill (Virginia)
 Forest Hill (West Virginia)

in Kanada:
 Forest Hill (Toronto)

in Australien:
 Forest Hill (Victoria)
 Forest Hill (New South Wales)

Siehe auch:
 Forest Hill Historic District
 Forest Hill Park
 Forest Hills, Stadtteil von Queens, New York